In 1963 werd het 49ste Campeonato Cearense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 26 mei tot 4 december. Er werden drie toernooien gespeeld, omdat Ceará ze alle drie won was er geen finale om de titel nodig.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Stand na twee toernooien

Derde toernooi

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Cear